La morte in vacanza – opera teatrale di Alberto Casella del 1924
 La morte in vacanza (Death Takes a Holiday) – film del 1934 diretto da Mitchell Leisen
 Morte in vacanza (Macario) – film del 1960 diretto da Roberto Gavaldón